San Sofronio di Cipro – vescovo di Cipro
 San Sofronio di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme

Pagine correlate
Sofronio